La Volta a Albània (en albanès: Turi Çiklistik i Shqipërisë) és una competició ciclista per etapes que es disputa a Albània. La primera edició data del 1925 i des del 2017 forma part del calendari de l'UCI Europa Tour.

Palmarès

Enllaços externs 
 Pàgina oficial
 Palmarès a sitiodeciclismo.net

Competicions ciclistes
Ciclisme a Albània
UCI Europa Tour